Arodi, Arod ou A-Rod, pode referir-se a:

 Alex Rodriguez, jogador de beisebol americano
 Andy Roddick (nascido em 1982), jogador americano de tênis
 Aaron Rodgers, jogador de futebol americano
 Amy Rodriguez, jogador de futebol americano
 Arod (Terra-média), um cavalo na Terra-média dos escritos de JRR Tolkien
 Arodi (personagem bíblico) ou Arod, um filho de Gade na Bíblia